« Pois sucré » est un nom vernaculaire qui peut désigner différentes espèces de plantes :

 un pois mangetout croquant et sucré, qui se consomme dès que les gousses sont totalement formées : Pisum sativum (famille des Fabaceae) ;

 différentes espèces d'arbres du genre Inga (famille des Fabaceae), qui produisent des gousses dont la pulpe sucrée, comestible, est consommée localement :  Inga edulis, Inga feuilleei, Inga ingoïdes, Inga leiocalycina, Inga macrophylla, Inga pezizifera, Inga thibaudiana ; cette acception est usitée notamment en Guyane française ;

 le souchet, Cyperus esculentus (famille des Cyperaceae) ; cette acception est usitée en Afrique de l'Ouest (Niger, Burkina Faso, Mali, Côte d'Ivoire).

Notes et références 

Nom de légumineuse ambigu